Le patronyme , Massein, Massinon, Massinond, Masion, Massion, , , Massignon ou Massiot est une forme flatteuse de .

 Louis Massignon (1883-1962), universitaire et chercheur français, spécialiste de l'Islam
 Geneviève Massignon (1921-1966), universitaire et chercheuse française, fille de Louis Massignon

nommés d’après Louis Massignon
 Lycée Louis-Massignon, lycée français d'Abou Dabi (Émirats arabes unis)
 Groupe scolaire Louis-Massignon (lycée Louis-Massignon), à Casablanca (Maroc)